Postal steht für:

 Postal (Spieleserie), Computerspielreihe von Running with Scissors, Inc.
 Postal (Computerspiel), erster Teil der Computerspielserie
 Postal (Film)
 Südtiroler Gemeinde, siehe Burgstall (Südtirol)
 Postal Automobile & Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller